Miejscowości w USA:
 New Trier – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
Gminy w USA:
 New Trier (ang. New Trier Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook